Look to Your Heart ("guarda il tuo cuore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Look to Your Heart – album di Frank Sinatra del 1959
Look to Your Heart – album di Perry Como del 1968